Eustachy Rylski (pisarz)
 Eustachy Rylski (poseł)
 Eustachy Rylski (ziemianin)